Leninskij prospekt (Leninova třída) se nachází ve více městech v bývalém SSSR:

 Leninskij prospekt (třída v Moskvě) – třída v Moskvě
 Leninskij prospekt (třída v Petrohradu) – třída v Petrohradu
 Leninskij prospekt (nádraží) – nádraží, nesoucí název po třídě v Petrohradu
 Leninskij prospekt (stanice metra v Moskvě) – stanice metra v Moskvě na Kalužsko-Rižské lince v jižní části města
 Leninskij prospekt (stanice metra v Petrohradu) – stanice metra v Petrohradu, na Kirovsko-Vyborské lince